Чача:
 Чача — грузинский крепкий спиртной напиток.
 Чача — река в Холмогорском районе Архангельской области, правый приток реки Емца.
 Чача — река в Приморском районе Архангельской области, правый приток реки Зимняя Золотица.
 Чача — один из псевдонимов российского рок-музыканта, вокалиста группы «НАИВ» Александра Иванова.
 Radio Чача — сайд-проект музыканта Александра Чачи Иванова.
 Чача — одна из историко-культурных областей Трансоксианы (см. Мавераннахр), в общих границах соответствующая современной Ташкентской области Узбекистана

Примечания